

Geografia

Austria 
 Ahorn – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Ahorn – frazione di Bad Ischl, città nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Ahorn – frazione di Lunz am See, comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)

Germania 
 Ahorn – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Ahorn – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Svizzera 
 Ahorn – ex comune ora frazione di Oberems, comune nel distretto di Leuk (Canton Vallese)

Altri progetti